Az 1920–1921-es szezon az angol labdarúgás 46. szezonja volt.

Áttekintés
A szezonban bevezették a harmadosztályt. A Cardiff City, Wales legerősebb klubjaként a korszakban csatlakozott a Second Divisionba, a Grimsby Town pedig az új harmadosztályban versenyzett, a csapat volt az első, amely a liga harmadik osztályába került. A Leeds United is kiesett, mégpedig a másodosztályba, ők a Leeds Cityt váltották ott a csapat megszűnése miatt. A Lincoln City nem került vissza a Second Divisionba.

Események

Sikerek

† Nem jutott fel

Bajnokságok

First Division

Second Division

Third Division

M = Játszott mérkőzések; GY = Megnyert mérkőzések; D = Döntetlen mérkőzések; V = Elveszített mérkőzések; LG = Lőtt gólok; KG = Kapott gólok; GA = Gólátlag; Pont = Szerzett pontok

Szezonok az angol labdarúgásban
Angol
Angol